Most Zwierzyniecki w Wilnie
 Most Zwierzyniecki we Wrocławiu
 Most Zwierzyniecki w Krakowie